A Primeira Divisão de 1953-54 foi a 20.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14. O Sporting foi o vencedor do campeonato. Foi o nono título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
João Baptista Martins futebolista português, jogador do Sporting Clube de Portugal, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 31 golos.

Promoções e despromoções 1954/1955

Despromovidos à Segunda Divisão 1954/1955
 Oriental
Promovidos à Primeira Divisão 1954/1955
 CUF

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1953 em Portugal
Futebol de 1954 em Portugal
1953–54